La expresión «Días de cine» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Días de cine (1991-), programa de televisión emitido por la cadena La 2 de Televisión Española.
 Días de cine (2007), película española dirigida por David Serrano de la Peña.